А́йзкраукльский край () — административно-территориальная единица в Латвии, в регионе Видземе. Край состоит из 18 волостей и городов Яунелгава, Кокнесе, Плявиняс и Айзкраукле, который является центром края. Граничит с Бауским, Огрским, Мадонским и Екабпилсским краями.

Край был образован в 2001 году в составе Айзкраукльского района. С 1 июля 2009 года, после упразднения районного деления, является самостоятельной административной единицей в составе Латвии. Первоначально состоял из Айзкраукльской волости и города Айзкраукле. Площадь края составляла 102,3 км².

После административной реформы 2021 года к краю были присоединены город Плявиняс и три волости из упразднённого Плявинского края, город Кокнесе и три волости из упразднённого Кокнесского края, город Яунелгава и шесть волостей из упразднённого Яунелгавского края, четыре волости из упразднённого Неретского края и Скриверский край, преобразованный в одноимённую волость.

Население

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года был распределён таким образом:

Территориальное деление 
 город Айзкраукле ()
 город Кокнесе ()
 город Плявиняс ()
 город Яунелгава ()
 Айзкраукльская волость ()
 Айвиекстская волость ()
 Бебрская волость ()
 Виеталвская волость ()
 Даудзесская волость ()
 Залвская волость ()
 Иршская волость ()
 Клинтайнская волость ()
 Кокнесская волость ()
 Маззалвская волость ()
 Неретская волость ()
 Пилскалнская волость ()
 Серенская волость ()
 Сецская волость ()
 Скриверская волость ()
 Стабурагская волость ()
 Сунакстская волость ()
 Яунелгавская волость ()

Достопримечательности 
 Одензее — дворцово-замковый комплекс XIX века в неоготическом стиле.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Айзкраукльского края